A Semblance of Normality () — одиннадцатый студийный альбом британской фолк-метал-группы Skyclad.

Об альбоме 
Данная работа не является грандиозной, наподобие релизам Therion, тем не менее, альбом был записан при участии Королевского филармонического оркестра. Однако вклад оркестра кажется незаметным, ведь звучание скрипки всегда было характерным для альбомов Skyclad.

Список композиций

Участники записи

Участники группы 
 Graeme English — Bass, Vocals (backing)
 Steve Ramsey — Guitars (lead, slide, acoustic), Vocals (backing)
 George Biddle — Violin
 Kevin Ridley — Vocals, Guitars (electric, acoustic), Mandolin
 Arron Walton — Drums, Percussion

Приглашённые музыканты 
 Paul Smith — Percussion
 Frankie Gibbon — Hammond Organ
 Andy May — Northumbrian Pipes, Whistle
 The Royal Philharmonic Orchestra — Orchestration
 Robert Trory — Conductor

Прочие 
 Kevin Ridley — Producer
 Marie Wright — Artwork
 Darío Mollo — Engineering, Mixing, Mastering

Примечания 

Альбомы 2004 года
Альбомы Skyclad
Альбомы Demolition Records